Чемпионат Сербии по баскетболу 2006/2007- первый сезон Чемпионата Сербии по баскетболу после распада Сербии и Черногории. Чемпионом  стала Партизана из Белграда.

Регулярный чемпионат

Первая лига

Суперлига 

И=Игры, В=Выигрыши, П=Проиграши, Заб=Забито, Пр=Пропущено, Раз=Разница, Очки=Очки

(*)Кфалификация в Адриатическую Лигу

Плей-ооф

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Сербии по баскетболу
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе